Hochschule Bamberg steht für:

 die Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
 die ehemalige private Hochschule für angewandte Wissenschaften Bamberg